SBL steht für:
 Powiat Bieruńsko-Lędziński in der Woiwodschaft Schlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Slowenisches biographisches Lexikon
 Society of Biblical Literature
 Space Based Laser, siehe Weltraumwaffe #Im Weltraum stationierte Laser
 Super Basketball League, höchste Basketball-Liga in Taiwan
 Svenskt biografiskt lexikon 
 Spamhaus Block List, eine von The Spamhaus Project gepflegte Filterliste für E-Mail-Spam

sbl steht für:
 Botolan Sambal (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Luzon-Sprachen

Abkürzung